Жабар може да се односи на:

 Жабар, насеље у општини Шабац у Мачванском округу, Република Србија
 Жабар (Болдур), насеље у Румунији
 Доњи Жабар, насеље у општини Дољи Жабар, Република Српска, БиХ
 Општина Доњи Жабар, општина у Републици Српској, БиХ